Блувотер има више значења:
 Блувотер (Аризона)
 Блувотер (Калифорнија)